Эберхардт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эберхардт, Гоби (1852—1926) — немецкий скрипач, музыкальный педагог и композитор.
 Эберхардт, Зигфрид (1883—1960) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Эберхардт, Эрих (1913—1965) — немецкий военачальник, СС-Оберштурмбаннфюрер Ваффен-СС.